В одиночному розряді тенісного турніру Madrid Open 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Чанда Рубін здобула титул, у фіналі перемігши Марію Антонію Санчес-Лоренсо 6-4, 5-7, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Чанда Рубін (переможниця)
  Александра Стівенсон (2-ге коло)
  Кончіта Мартінес (1-ше коло)
  Кларіса Фернандес (чвертьфінал)

 Паола Суарес (чвертьфінал)
 Магі Серна (2-ге коло)
 Ірода Туляганова (півфінал)
 Вірхінія Руано Паскуаль (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Madrid Open (теніс)